PXU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Cu Hanh, Pleiku, Vietnam